GRQ peut désigner :
 Aéroport de Groningue Eelde, un aéroport situé près de Groningue aux Pays-Bas, selon le code AITA des aéroports ;
 Grande Loge du Québec, la plus ancienne obédience maçonnique du Québec.

grq est un code qui peut désigner :
 , une langue presque éteinte de Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon le code ISO 639-3.

Code